Сент-Патрик (Святой Патрик):

 Сент-Патрик — округ государства Сент-Винсент и Гренадины.
 Сент-Патрик — остров в Ирландском море, находящийся под управлением острова Мэн.
 Сент-Патрикс Атлетик — ирландский футбольный клуб, из города Дублин.
 Собор Сент-Патрик — храм в Дублине.

См. также 
 Святой Патрик